

Localidades 
 Planaltina (Distrito Federal), região administrativa do Distrito Federal brasileiro
 Planaltina (Goiás), município brasileiro do estado de Goiás
 Planaltina do Paraná, município brasileiro do estado do Paraná

Desporto 
 Planaltina Esporte Clube, uma equipe de Planaltina, Distrito Federal
 Sociedade Esportiva Planaltina, uma equipe de Planaltina, Goiás

Desambiguação
Desambiguações de topônimos